Пійрі () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Пійрі — село у волості Тарту повіту Тартумаа.
 Пійрі — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Пійрі — село у волості Тирва повіту Валґамаа.